Józinek – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Parysów
 Józinek – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk